Остроухов — русская фамилия.

Известные носители 
 Остроухов, Евгений Владимирович (1976—2002) — военнослужащий внутренних войск МВД России, Герой Российской Федерации.
 Остроухов, Илья Семёнович (1858—1929) — русский художник-пейзажист, коллекционер
 Остроухов, Виктор Васильевич (род. 1955) — советский и российский деятель органов государственной безопасности, учёный, педагог.
 Остроухов, Олег Викторович (род. 1958) — доктор социологических наук, профессор. Социолог, политтехнолог.
 Остроухов, Пётр Александрович (1885—1965) — русский и чехословацкий экономист, статистик, историк экономики

 Остроухова, Анна Михайловна (род. 1990) — российская баскетболистка.

Топоним 
 Остроухов — хутор, Кумылженский район, Волгоградская область, Россия

Другое 
 Коркина и Остроухов — юмористы, семейный сатирический дуэт.